Heterodontosauridae é uma família de dinossauros ornitísquios.

Ornitísquios
Famílias de dinossauros